Toponímia:
 Passy (Alta Savoia), municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Passy (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Passy (Yonne), municipi al departament del Yonne (Borgonya - Franc Comtat)
 Passy-Grigny, municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Passy-sur-Marne, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Passy-lès-Paris, zona exclusiva i antiga comuna al 16è districte de París, França, a la riba dreta del Sena
 Passy-sur-Seine, municipi al departament de Sena i Marne (regió de l'Illa de França)
 Passy-en-Valois, municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Cementiri de Passy, cementiri a la rue du Commandant Schlœsing, al 16è districte de París
 Parc de Passy, jardí públic al 16è districte de París
 Biografies:
 Frédéric Passy (París, 1822 - Neuilly-sur-Seine, 1912), economista i polític francès que promogué el pacifisme
 Paul Passy (Versalles, 1859 – Bourg-la-Reine, 1940), lingüista i foneticista francès